La formula molecolare C9H9NO3 può indicare:
 Acido ippurico
 Adrenocromo

Formule molecolari